Билелиг (, переводится как «брусочный, имеющий точильный брусок», «река, в гальке которой есть камни, годные для оселков» (Монгуш 2016)) — топонимы Республики Тыва

 Билелиг — арбан в Пий-Хемского кожууне . Входит в состав городского поселения Туран.
 Билелиг — озеро в Пий-Хемского кожууне возле мараловодческого хозяйства «Туран», место проведения II Международного фестиваля «Зов 13 шаманов»
 Билелиг (река) — речки, притоки рр. Туран и Сыстыг-Хем. Долины рр. Билелиг врезаны в осадочные терригенные толщи кембрийского возраста, в числе которых присутствуют хлорит-серицитовые зеленые сланцы, мягкие (царапаются ногтем), пригодные для правки ножей и кос.

Примечания

Литература 
Монгуш А. А. О геологическом значении некоторых топонимов Тувы  // Новые исследования Тувы. 2016, № 1. URL: https://nit.tuva.asia/nit/article/view/72